Duria war zu Römerzeit der Name von:

 Düren (Stadt in Deutschland)
 Dora Baltea (Fluss in Italien)

später war Duria der Name der

 alemannischen Grafschaft Duria (Gau)

Heute bezeichnet Duria:

 Duria eG, Software-Unternehmen mit Sitz in Düren